Henri Barbusse (1873-1935), écrivain français ;
 Béatrice Barbusse (1966-), handballeuse et sociologue du sport française.